Le Prix Doynel de Saint-Quentin est une course hippique de trot attelé se déroulant fin novembre ou début décembre depuis 2010  sur l'hippodrome de Vincennes.

C'est une course de Groupe  européenne réservée aux chevaux de , hongres exclus, ayant gagné au moins .

Elle se court sur la distance de  (grande piste), départ volté. L'allocation s'élève à , dont  pour le vainqueur.

Créée en , l'épreuve honore le comte Doynel de Saint-Quentin, élu à la présidence de la Société du demi-sang cette année-là et mort la même année.

Palmarès depuis 1974

Sources, notes et références

Sources 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Notes 

Doynel de Saint-Quentin
Doynel de Saint-Quentin